«Весільні дзвони» (англ. «Wedding Bells») — ряд кінофільмів

 Весільні дзвони (фільм, 1921) — американська комедійна мелодрама режисера Честера Вітея.
 Весільні дзвони (фільм, 1968) — фільм реж. Ісаака Шмарука (Київська кіностудія художніх фільмів ім. О.П. Довженка).

Примітки